

Patronyme 
 Myriem Foncin (1893-1976), géographe et bibliothécaire française
 Pierre Foncin (1841-1916), historien et géographe français